Elwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elwood Township (Illinois)
 Elwood Township (Kansas)